Clarke [klárk] je anglické vlastní jméno:

 Allan Clarke (* 1942) – britský hudebník
 Arthur Charles Clarke (1917–2008) – britský spisovatel sci-fi
 Arthur C. Clarke Award – cena za nejlepší román sci-fi
 Bobby Clarke (* 1949) – kanadský hokejista
 Eddie Clarke (1950–2018) – anglický kytarista
 Emilia Clarkeová (* 1986) – britská herečka
 Floyd I. Clarke (* 1942) – ředitel FBI
 Gilby Clarke (* 1962) – americký kytarista
 Gillian Clarke (* 1937) – velšská básnířka, dramatička a překladatelka
 Henri Jacques Guillaume Clarke (1765–1818) – francouzský generál irského původu
 Ian Clarke (* 1946) – anglický bubeník
 Jason Clarke (* 1969) – australský herec
 John Cooper Clarke (* 1949) – anglický básník
 Kenny Clarke (1914–1985) – americký jazzový bubeník
 Larry Clarke (* 1964) – americký herec
 Mark Clarke (* 1950) – britský hudebník
 Melinda Clarke (* 1969) – americká herečka
 Sarah Clarke (* 1972) – americká herečka
 Susanna Clarková (* 1959) – britská spisovatelka
 Stephen Clarke (* 1958) – britský spisovatel a novinář
 Warren Clarke (1947–2014) – britský herec a režisér

jiný význam
 Clarke County

podobné jméno
 Clark

Anglická příjmení
Irská příjmení